Název Tuřany může označovat:
 Tuřany (okres Cheb) – obec v okrese Cheb
 Tuřany (okres Kladno) – obec v okrese Kladno
 Brno-Tuřany – městská část statutárního města Brna
 Tuřany (část Brna) – městská čtvrť ve výše uvedené městské části
 Letiště Brno-Tuřany – veřejné mezinárodní letiště v brněnské městské části Tuřany